

Ім'я 
 Ізяслав (ім'я)

Особи

Церковні діячі 
 Ізяслав (Карга) (* 31 липня 1949) — архієпископ Макарівський, вікарій Ки́ївської єпархії ПЦУ.

Князі й княгині 
 Ізяслав Володимирович:
 Ізяслав Володимирович (бл. 981—1001) — князь полоцький (990—1001), засновник гілки Ізяславичів Полоцьких;
 Ізяслав Володимирович (1077/1078 — 6 вересня 1096) — князь курський (до 1095), муромський (1095—1096);
 Ізяслав Глібович:
 Ізяслав Глібович (? — 14 травня 1134) — син курського князя Гліба Ольговича;
 Ізяслав Глібович — син переяславського князя Гліба Юрійовича;
 Ізяслав ІІІ Давидович (? — 6 квітня 1161) — князь чернігівський (1151—1157), Великий князь київський (16 грудня 1154 — 20 березня 1155; 19 травня 1157 — 21 грудня 1158; 12 лютого — 6 березня 1161;
 Ізяслав Інгварович (? — 31 травня 1223) — князь Дорогобузький (1220—1223);
 Ізяслав Мстиславич:
 Ізяслав II Мстиславич (бл.1097 — 13 листопада 1154) — князь курський (1127—1130), полоцький (1130—1132), переяславський (1132—1133; 1142—1146), волинський (1135—1142; 1146—1151), Великий князь київський (1146—1149; 1151—1154);
 Ізяслав IV Мстиславич (? — бл. 1239) — князь вишгородський (1232—1235, 1236—1239), Великий князь київський (травень 1235 — березень 1236; квітень—травень 1236);
 Ізяслав Святополкович (бл. 1107 — 23 грудня 1127) — молодший син великого князя Київського Святополка Ізяславича;
 Ізяслав Ярославич:
 Ізяслав I Ярославич (1024 — 3 жовтня 1078) — князь турівський (1042—1052), новгородський (1052—1054), Великий князь київський (1054—1068; 1069—1073; 1077—1078);
 Ізяслав Ярославич (князь шумський) (? — лютий 1195) — князь шумський (1180—1195).
 Ізяслава — руська княжна невідомого походження, прийомна дочка волинського князя Володимира-Івана Васильковича;

Населені пункти 
 Ізяслав — місто в Україні, адміністративний центр Ізяславської міської громади Хмельницької області;
 Ізяслав — давньоруське місто (зараз Заславль в Білорусі).
 Ізяславль — гадане давньоруське літописне місто, що існувало на території села Городище Шепетівського району Хмельницької області.

Залізничні станції 
 Ізяслав — проміжна залізнична станція 5-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці на лінії Шепетівка—Тернопіль.

Інше 
 «Ізяслав» — пошуково-рятувальне судно ВМС України

Див. також 

 Ізяславичі
 Заслав